Stiepan Aleksandrowicz Bielakow (ros. Степан Александрович Беляков, ur. 1858, zm. 1911) – rosyjski lekarz psychiatra.

Ukończył Wojskową Akademię Medyko-Chirurgiczną w Sankt Petersburgu. Brał udział w wojnie rosyjsko-tureckiej na froncie bułgarskim. W 1879 poddany nadzorowi policyjnemu za znajomość z Aleksandrem Sołowiowem.

Jako psychiatra wyszedł ze szkoły Jana Mierzejewskiego. W latach 1892–1895 był naczelnym lekarzem w petersburskim Szpitalu im. św. Pantalejmona. Od 1897 do 1909 kierował szpitalem psychiatrycznym w Samarze.

Bielakowowi przypisuje się jeden z pierwszych naukowych opisów blaszek starczych.

Prace
 О патолого-анатомических изменениях центральной нервной системы при старческом слабоумии: Дис. на степ. д-ра мед. Степана Белякова, ассист. Больницы всех скорбящих в С.-Петербурге. Санкт-Петербург: Паровая скоропечатня Яблонскій и Перотт, 1887
 Pachycephalia et dementia paralytica praecox в одном случае наследственного сифилиса : Сообщено in extenso с демонстрацией черепа в О-ве психиатров в заседании 28 окт. 1889 г. Санкт-Петербург: тип. М.М. Стасюлевича, ценз. 1889
 Pathological changes in the brain in dementia senilis. „Journal of Mental Science”. 35, s. 261-262, 1889.
 О влиянии заболевания органа слуха на развитие и течение душевных расстройств: (Докл. 4 Съезду О-ва рус. врачей в память Н.И. Пирогова на Секции невропатологии и психиатрии 1891). Санкт-Петербург: тип. М.М. Стасюлевича, 1891
 О самоубийстве и несчастных случаях в психиатрических заведениях: (Доклад С.-Петерб. о-ву психиатров в заседании 14 ноября 1892 г.). Санкт-Петербург: тип. М.М. Стасюлевича, 1893
 Два случая притворного помешательства. Санкт-Петербург: тип. М.И. Акинфиева и И.В. Леонтьева, ценз. 1900
 Питье и спиртные напитки и влияние их на телесное и душевное здоровье человека: Общедоступ. чтения, произнес. в Самар. доме трудолюбия. Самара: Комис. О-ва Самар. врачей по организации общедоступ. чтений по естествознанию и медицине, 1902-1903
 Сердце, мозг и душа и Основы механизма душевной деятельности : Две публ. лекции д-ра мед. С.А. Белякова, дир. Больницы душевно-больных Самар. губ. земства, чит. 15 и 16 марта 1903 г. в зале Гор. музея им. имп. Александра II в пользу Самар. семейно-пед. кружка. Самара : Зем. тип., 1903
 Табак и влияние курения его на здоровье человека. Самара: Зем. тип., 1904

Przypisy

Bibliografia
 Журнал невропатологии и психиатрии имени С.С. Корсакова 81 s. 123 (1981)
 Журнал невропатологии и психиатрии имени С.С. Корсакова 88 s. 128 (1988)
 Журнал невропатологии и психиатрии имени С.С. Корсакова (2007) 
 http://www.hrono.ru/biograf/bio_n/narvolab.php

Rosyjscy psychiatrzy
Urodzeni w 1858
Zmarli w 1911